Međa je selo u općini Sveti Petar Orehovec. Selo Međa doima se maleno iako zauzima površinu od nekih 13,5 km kvadratnih.
Prirodne ljepote, uzgoj peradi i žitarica, prozvodnja sira i kravljeg mlijeka te cestovna povezanost su brojne pogodnosti i vrline sela Međa.

Stanovništvo 

Naselja u sastavu Općine Sveti Petar Orehovec